VI чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проходил в Севастополе 15-30 июля 1962 года по швейцарской системе в 10 раундов. В турнире приняли участие 34 спортсменки. Сразу три шашистки набрали равное число очков — 7 из 10. Обладателей золота, серебра и бронзы определяли по коэффициентам. 

Чемпионкой страны стала Иоганна Бельская, на втором месте Файтельзон, на третьем месте Майя Фрейдзон.

Итоговая таблица

Литература 
 Журнал «Шашки» 1962 № 5, с.2.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки». 1962 №5

Женщины
Спортивные соревнования в Севастополе
1962 год в шашках
Спорт на Украине в 1962 году
Июль 1962 года
Чемпионаты СССР в 1962 году
1962 год в Севастополе